Jacques d’Amboise ist der Name folgender Personen:

* Jacques d’Amboise (Bischof) (1440/50–1516), französischer Kleriker
 Jacques d’Amboise (Mediziner) (1559–1606), französischer Chirurg
 Jacques d’Amboise (Tänzer) (1934–2021), US-amerikanischer Tänzer und Choreograf